Тучко́во — топоним в России:

Населённые пункты 
 Тучково — село в Селивановском районе Владимирской области.
 Тучково — посёлок городского типа в Рузском городском округе Московской области.
 Тучково — деревня в Весьегонском районе Тверской области.

Другое 
 Тучково — железнодорожная станция Смоленского направления МЖД.

См. также 
 Посёлок дома отдыха «Тучково» ВЦСПС — посёлок в Рузском городском округе Московской области
 Тучков